Der Football Club Koper ist ein slowenischer Fußballverein aus der Seehafenstadt Koper.

Geschichte 
NK Koper wurde 1955 als Fusion der beiden Ortsrivalen Aurora und Meduza gegründet, die bereits Anfang der 1920er Jahre gegründet worden waren. Unter diesem Namen spielte er in den verschiedenen jugoslawischen Ligen und gehörte dabei zu den erfolgreichsten Vertretern Sloweniens. 1984 und 1990 konnte jeweils der regionale Pokal gewonnen werden. 1990 wurde der Verein in FC Koper Capodistria umbenannt.

Nach der Unabhängigkeit Sloweniens 1991 gehörte der Klub zu den Gründungsmitgliedern der 1. SNL. Zunächst gelangen Mittelfeldpositionen, 1995 fiel man jedoch als Elfter der Reduzierung der Liga auf zehn Mannschaften zum Opfer und musste in die zweite Liga absteigen. Obwohl dort nur Tabellensechster stieg man gleich wieder auf, da die fünf vor Koper platzierten Mannschaften Ansprüche an die Infrastruktur (Stadion etc.) und finanzielle Anforderungen nicht erfüllten.

In den folgenden Jahren pendelte der Klub zwischen erster und zweiter Liga. Erst ab 2001 gelang die Etablierung in der ersten Liga und es gelangen Tabellenplätze im vorderen Mittelfeld. 2002 nannte sich der Klub in FC Koper, ein Jahr später in FC Anet Koper um. 2005 beendete man die Saison auf dem Relegationsplatz, wegen der Lizenzentzüge für ND Mura 05 und NK Ljubljana fielen die Spiele jedoch aus und Koper blieb automatisch in der Liga.

2005/06 erreichte der Klub wieder eine Position an der Spitze und wurde Tabellendritter. Als Pokalsieger durch einen 5:3-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen NK Celje qualifizierte sich der FC Koper für den UEFA-Pokal 06/07. Von 2008 bis 2017 wurde der Verein wieder umbenannt, diesmal in FC Luka Koper.

2009/10 konnte der Verein seinen größten Erfolg feiern, als er sich vier Spieltage vor dem Saisonende durch ein 2:0 bei NK Rudar Velenje zum ersten Mal den Meistertitel sicherte.

Erfolge 
 Slowenischer Meister: 2010
 Slowenischer Fußballpokal: 2006, 2007, 2015, 2022
 Slowenischer Supercup: 2010, 2015

Platzierungen

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz
 Statistik und aktueller Kader

Slowenischer Fußballverein
 
FC Koper